У доигравању (плеј офу) за попуну Светске групе играју поражене екипе из првог кола Светске групе Шпанија, Француска, Кина и Аргентина, против победница из првог кола Светске групе II Украјине, Србије, Немачка, и Словачке. Мечеви ће се играти 25/26. априла 2009.

Победнице Србија, Француска, Немачка и Украјина ће се 2010. такмичити у Светкој групи, а поражени Шпанија, Словачка, Кина и Аргентина у Светској групи II.

Састави екипа 
 
 Бетани Хозами (158), Хорхелина Краваро (156), Аранча Саут (421), Паула Ормачеа (838) Селектор: Рикардо Ривера
 
 Ализе Корне (15), Амели Моресмо (21), Налали Деши (61), Матилда Јохансон (63) Селектор: Николас Ескуде
 
 Џенг Ђе (16), На Ли (30), Шуај Пенг (33), Суен Тјен Тјен (908). 
 
 Сабине Лизики (43), Ана Лена Гренефелд (57), Кристина Бароа (77), Татјана Малек (131) Селектор: Барбара Ритнер
  
 Доминика Цибулкова (17), Данијела Хантухова (40), Магдалена Рибарикова (49), Ленка Виенерова (140). Селектор: Матеј Липтак
 
 : Јелена Јанковић (3), Ана Ивановић (7), Ана Јовановић (234), Александра Крунић (-) Селектор: Дејан Врањеш
 
 : Анабел Медина Гаригес (18), Марија Хосе Мартинез Санчез (46), Лурдес Домигез Лино (97), Нурија Љагостера Вивес (86), Селектор: Мигуел Маргет Лобато 
 
 Аљона Бондаренко (42), Катерина Бондаренко (62), Марија Коритцева (92), Олга Савчук (155). Селектор Володимитр Богданов

Детаљи

Шпанија - Србија

Француска - Словачка

Немачка - Кина

Аргентина - Украјина

Види још 
 Фед куп

Спољашње везе 
 2009 Fed Cup 

Фед куп